Therion är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1829. Therion ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar